La Coppa dell’URSS o Coppa dell’Unione Sovietica (in russo Kubok SSSR) fu la coppa nazionale sovietica di calcio tra il 1936 e il 1992.

Altri trofei sportivi dallo stesso nome sono:

 Coppa dell’Unione Sovietica di pallacanestro maschile, tenutosi in maniera saltuaria tra il 1949 e il 1987
 Coppa dell’Unione Sovietica di pallavolo femminile, tenutasi con interruzioni tra il 1950 e il 1991
 Coppa dell’Unione Sovietica di pallavolo maschile, tenutasi con interruzioni tra il 1950 e il 1991
 Coppa dell’Unione Sovietica di rugby a 15, tenutasi dal 1936 al 1938 e dal 1976 al 1991